Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции (ТРА) является нормативным актом станции, регламентирующим обеспечение безопасности движения в местных условиях, и его требования являются обязательными для работников всех служб железных дорог.

ТРА это документ, характеризующий техническое оснащение ж.д. станции, устанавливающий порядок использования технических средств, обеспечивающий безопасность при приеме, отправлении, пропуске поездов и выполнение маневровых работ.

ТРА разрабатывается для каждого раздельного пункта, имеющего путевое развитие в строгом соответствии с ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ АКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ Приложение N 10 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (приказ от 3 июня 2016 г. N 145 Министерство транспорта РФ)

Для отдельных станций (независимо от классности), на которых в отдельных парках или системах парков операции по приему, отправлению поездов и производству манёвров осуществляются вне зависимости от других парков или систем, по решению начальника службы перевозок железной дороги могут разрабатываться отдельные ТРА для каждого такого парка или системы парков

В случае объединения двух и более станций под единым руководством одного начальника станции для каждой из этих станций разрабатывается отдельный ТРА.

Общие сведения, положения и требования, касающиеся конкретной станции, излагаются в ТРА по утвержденным формам:
 ДУ-41 — для сортировочных, пассажирских, пассажирских технических, грузовых и участковых станций
 ДУ-41а — для промежуточных станций.

Приложения к ТРА 
 Масштабный план станции
 Схематический план станции
 Продольные профили станционных путей
 Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ
 Инструкция о порядке пользования устройствами горочной механизации и автоматизации
 Выкопировка из схемы питания и секционирования контактной сети
 Ведомость железнодорожных путей необщего пользования
 Регламент выполнения операций по закреплению подвижного состава на станционных путях
 Регламент переговоров по радиосвязи при маневровой работе
 Инструкция о порядке работы с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатые материалы)
 Инструкции по эксплуатации переездов, расположенных в пределах станции или участков приближения и удаления
 Инструкция по работе сортировочной горки
 Инструкция о порядке работы подталкивающих локомотивов
 Ведомость занятия приемоотправочных путей пассажирскими, почтово-багажными и грузопассажирскими поездами
 Ведомость условных звуковых сигналов, применяемых при маневровой работе
 Другие приложения разрабатываются с учетом местных условий, например, «Инструкция о порядке пользования устройствами КТСМ», «Инструкция о порядке пользования секционными разъединителями контактной сети» и т. д.

Безопасность движения на железнодорожном транспорте